Ardon kan henvise til flere artikler:
 Ardon, Nordossetien – en by I den sydrussiske republik Nordossetien
 Ardon, Bryansk oblast, – en by i den russiske region Bryansk oblast
 Ardon (flod) – en flod i den sydrussiske republik Nordossetien
 Ardon, Schweiz, en landsby i den schweiziske kanton Wallis